Josef Eberle ist der Name folgender Personen:

* Josef Eberle (Bildhauer) (1839–1903), deutscher Bildhauer
 Josef Eberle (Lithograf) (1845–1921), österreichischer Lithograf und Unternehmer 
 Josef Eberle (Leichtathlet) (1901–??), tschechoslowakischer Leichtathlet 
 Josef Eberle (Schriftsteller) (Pseudonym Sebastian Blau; 1901–1986), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Josef Eberle (Sportfunktionär), liechtensteinischer Sportfunktionär

Siehe auch:

 Joseph Eberle (1884–1947), deutscher Publizist